HKT – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Phuket, Phuket, Thailandia